zapłata → funkcja płatnicza pieniądza
 „Zapłata” – opowiadanie science-fiction Philipa K. Dicka
 „Zapłata” – amerykański film fabularny z 2003 roku